Jankofsky ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Jankofsky (1935–2002), deutscher Karikaturist
 Jürgen Jankofsky (* 1953), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Jankowski
 Jankowsky